Bierge kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bierge (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Bierge (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar